Die Auswahl aus Belarus bestritt 1994 ihre ersten Futsal-Länderspiele. Trotz guter Leistungen konnte sich die Auswahl erst 2010 erstmals für ein internationales Turnier qualifizieren, schied aber bereits in der Vorrunde aus.

01–99

100–199

Weblinks 
 Datenbank von internationalen Futsalspielen auf futsalplanet.com

Belarus
!